Recovery (romance)
 Recovery (série de TV)
 Recovery (drama de TV)
 Recovery (navio)
 Recovery (álbum de Runrig)
 Recovery (álbum de Loudon Wainwright)
 Recovery (álbum de ApologetiX)
 Recovery (álbum de Eminem)
 Recovery (Musica do Justin)

Desambiguação